maillot of kousenbroek, een kledingstuk dat bestaat uit een broekje met lange kousen
 gympak, in Vlaanderen ook een maillot genoemd
 maillot de bain of eendelig badpak
 de Franse benaming voor een trui in de wielersport
 Maillot (Yonne), een gemeente in het Franse departement Yonne